Валуарте има више значења:

 Валуарте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Валуарте (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику